Cambrerol és una entitat de població del municipi de Massanes a la comarca catalana de la Selva. En el cens de 2006 tenia 86 habitants.

Geografia de Massanes